Caça d'animals
 Caça, acció de caçar
Carn de caça
Caça furtiva
Caça de balenes
Equip militar
 Caça (avió)
 Caça bombarder
 Caçatancs

Caça de persones
 Caça de bruixes
 Maccarthisme